

Localidades 
Melle (Itália)
Melle (Alemanha)
Melle (França)
Melle (Bélgica)

Veja também 
Mellé
New Melle

Desambiguação
Desambiguações de topônimos